Dewdrop steht für:

 Dewdrop (Kentucky), Unincorporated Community im Elliott County, Kentucky
 Dewdrop-Gletscher, Gletscher an der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Dew Drop